Георги Попиванов (Иванов) Маджаров () е български просветен деец от Македония.

Биография 
Роден е в село Негован, Лъгадинско. Той е син на архимандрит Иван (Йона) Маджаров, български архиерейски наместник в Солун и брат на революционера Лазар Маджаров. В 1889 година завършва с четвъртия випуск на Солунската българска мъжка гимназия. 

Установява се в Радомир, България, където е дългогодишен учител и директор на местната гимназия. В 1895 година е основател на читалище „Напредък“ в града. В Радомир е активист на Народната партия. Деец е на Македонската организация - през 1897 година е делегат от Радомирското дружество на Четвъртия македонски конгрес.

За отличия и заслуги през Първата световна война, Георги Маджаров е награден с орден „За заслуга“.

Умира в 1925 година в Радомир. Името му носи улица в града.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Четвърти випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български политици (1878 – 1918)
Български поручици
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За заслуга“
Директори на училища
Български читалищни дейци
Български имигранти от Македония в Радомир
Родени в Негован (Солунско)
Починали в Радомир
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОК